Polské příjmení Przeczek [přeček] může označovat tyto osoby:
 Gustav Przeczek (1913–1974) – polsko-český básník
 Lech Przeczek (* 1961) – česko-polský básník, aforista
 Wilhelm Przeczek (1936–2006) – polský básník a spisovatel

Polská příjmení